Octave Homberg (1844-1907), financier français
 Octave Homberg (1876-1941), diplomate, financier et collectionneur français, fils du précédent